Family Circle Cup 2006 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью тура WTA в рамках 1-й категории турниров.

В 2006 году турнир прошёл с 10 по 16 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночницы —  Жюстин Энен-Арденн
 пары —  Кончита Мартинес /  Вирхиния Руано Паскуаль

Соревнования

Одиночный турнир 

 Надежда Петрова обыграла  Патти Шнидер со счётом 6-3, 4-6, 6-1.
 Надежда Петрова выигрывает свой 3й турнир в сезоне и 4й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Патти Шнидер уступает свой 9й финал за карьеру на турнирах ассоциации.

Парный турнир 

 Лиза Реймонд /  Саманта Стосур обыграли  Вирхинию Руано Паскуаль /  Меганн Шонесси со счётом 3-6, 6-1, 6-1.
 Лиза Реймонд выигрывает свой 5й титул в сезоне и 55й за карьеру.
 Саманта Стосур выигрывает свой 5й титул в сезоне и 12й за карьеру.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2006
 Серия турниров 1-й категории WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

США
Теннис
Апрель 2006 года
2006